Липарит может означать:
 Липарит — устаревшее название горной породы риолит.
 Липарит — мужское имя, имели/имеют:
 Исраелян, Липарит Мирзоевич — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.